NGC 6834 (другое обозначение — OCL 134) — рассеянное скопление в созвездии Лебедь.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

6834
Лебедь (созвездие)
Рассеянные скопления